Преображенское — село в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Красноармейского сельского поселения.

История

География 
Уличная сеть представлена тремя объектами: Запрудная улица, Казанская улица, Садовая улица
Часовой пояс

Население

Инфраструктура

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)